O Campeonato Guatemalteco de Futebol de 2009 - Clausura (oficialmente Liga Nacional de Guatemala) foi a 67ª edição do campeonato do futebol da Guatemala. Os clubes jogavam uma fase de turno e returno. Os oito melhores são classificados para as quartas de final, em partidas eliminatórias até chegar às finais. O rebaixamento para o Campeonato Guatemalteco de Futebol de 2009-10 - Segunda Divisão se dá com o último colocado da tabla general entre este torneio e o apertura O campeão é classificado para a Liga dos Campeões da CONCACAF de 2009–10

Participantes

Campeão

Campeonato Guatemalteco de Futebol
2009 na Guatemala